Kahoku (Ishikawa), een stad in de Japanse prefectuur Ishikawa
Kahoku (Yamagata), een gemeente in de Japanse prefectuur Yamagata
 Kahoku (district), een district in de Japanse prefectuur Ishikawa